Norrlands nation kan syfta på:

Norrlands nation, Uppsala – en studentnation i Uppsala (ca 1646-)
Norrlands nation, Lund – en tidigare studentnation i Lund (ca 1803-1846)
Norrlands nation, Linköping – en tidigare studentnation i Linköping
Norrlands nation, Växjö – en studentnation i Växjö
Norrlands nation, Kalmar – en tidigare studentnation i Kalmar